Синевир:
 Синевир — озеро в Закарпатской области Украины;
 Синевир — Национальный природный парк в Закарпатской области Украины;
 «Синевир» — украинский фильм ужасов 2013 года;
 Синевир — село в Закарпатской области Украины.